Manuel Guerra (1889–?) – portugalski strzelec
 Manuel Guerra (1928–2020) – hiszpański pływak
 Manuel Guerra (ur. 1967) – amerykański niepełnosprawny hokeista na lodzie
 Manuel Guerra (ur. 1993) – meksykański piłkarz